Jaffa steht für:
 einen Ort in Israel, heute Teil von Tel Aviv-Jaffa
 Jaffa (Film), Spielfilm von Keren Yedaya (2009)
 Jaffa-Orange, eine Orangensorte aus Israel
 Jaffa (Unternehmen), serbischer Nahrungsmittelkonzern
 Jaffa Cakes, eine Gebäckspezialität
 eine fiktive Alienrasse aus der Science-Fiction-Serie Stargate, siehe Stargate – Kommando SG-1#Jaffa
 ein Farbdesign der Österreichischen Bundesbahnen; siehe Pflatsch#Jaffa-Lackierung
eine auf die Kreuzzüge zurückgehende ostfriesische Redensart: In Jaffa liegen („he ligt in Jaffa“; niederländisch auch: „hij gaat naar Jaffa“, „hij is al in Jaffa“) für ohnmächtig, krank oder tot sein (nach Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Band 2, S. 781)

Jaffa ist der Familienname folgender Personen:
 Harry V. Jaffa († 2015), US-amerikanischer Historiker

 Rick Jaffa (* 1956), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent, siehe Rick Jaffa und Amanda Silver

Siehe auch:
 Jafa
 Japha (Begriffsklärung)
 Jaffator (Jerusalem)
Unruhen von Jaffa
Bahnstrecke Jaffa–Jerusalem